Filhote kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ilhota Redonda, ö, Rio de Janeiro, 
 Ilhota Cagarra, ö, Rio de Janeiro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar